What We Do Is Secret ("quello che facciamo è segreto" in lingua inglese) può riferirsi a:
 What We Do Is Secret  – brano musicale dei The Germs, prima traccia dell'album (GI) del 1979.
 What We Do Is Secret  – EP dei The Germs del 1981
 What We Do Is Secret  – film del 2007 diretto da Rodger Grossman, biopic su Darby Crash e i The Germs